Go West kan avse:

Go West – originaltitel på Bröderna Marx film från 1940, se En dag i vilda västern
Go West – originaltitel på Buster Keatons film från 1925, se Kofösaren
Go West (sång) – en sång som spelades in 1979 av Village People och 1993 av Pet Shop Boys
Go West (musikgrupp) – en engelsk popduo
Go West (film) – en film från Bosnien-Hercegovina från 2005
Go West (tecknad serie) – en tecknad serie av Derib och Greg